Tomochika ist der Familienname folgender Personen:

 Toshirō Tomochika (* 1975), japanischer Fußballspieler und Politiker
 Yukiko Tomochika (* 1973), japanische Komikerin und Schauspielerin